Заградено ( или Φραχτό, до 1969 година Ζαγραντένιο) е планина в Северна Гърция с най-висок връх Делибоска (Δελημπόσκα) - 1953 m, разположен на самата българо-гръцка граница. Разположен е в Драмско и представлява част от планинската система на Централните Родопи (по гръцката класификация - Централни Родопи) и това е най-високата част от Родопите на гръцка територия.

Освен Делибоска други върхове са: Ипсома - 1873 m, Ликолака - 1850 m, на 700 m източно от пирамиди № 142 и № 143, Капсалаки (пирамида № 135) - 1829 m, Халеро (Рахи) - 1817 m, Турсунски връх ири пирамида № 147 (Макруло) - 1752 m, Мнима Параскева - 1640 m и други. В южната част на Заградено се намира гората Заградено, уникална недокосната от човека в Гърция гора и една от най-запазените в Европа. В дяла Заградено се намира също така и Клисурата на дивите кози, която представлява важно местообитание за дивите кози.

В Заградено, в обезлюденото село Лъджа има бани с лековити извори. В дела е и изоставеното село Крушево.

Бележки 

Планини в Гърция
Родопи
Дем Бук